Hajós (németül: Hajosch), város Bács-Kiskun megyében a Kalocsai járásban
 Hajós, magyar családnév
 151242 Hajós (ideiglenes jelöléssel 2002 AH 11), a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida